Die 21. und letzte Etappe der Vuelta a España 2008 am 21. September führte über 102,2 Kilometer von San Sebastián de los Reyes nach Madrid. Dabei standen zwei Sprintwertungen auf dem Programm. Zunächst führte die Strecke 60 Kilometer nach Madrid. Zum Schluss musste dort dann ein sechs Kilometer langer Rundkurs siebenmal bewältigt werden.

Nach gemächlichem Beginn wurde die erste Sprintwertung zu einer Angelegenheit für das Silence-Lotto-Team, das die Wertung geschlossen gewann, allen voran der Träger des Punktetrikots: Greg van Avermaet. So richtig begann das Rennen mit Erreichen des Rundkurses. Die ersten Attacken führten nicht sofort zum Erfolg, erst Ende der ersten Runde konnten sich Valerio Agnoli, Emanuele Bindi und Jesus Rosendo etwas deutlicher absetzen. Cofidis und Crédit Agricole führten das Feld wieder heran. CSC übernahm danach die Kontrolle und unterband weitere Angriffe. Diese Arbeit wurde durch den Tagessieg von Matti Breschel belohnt.

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Torrejón de Ardoz (Kilometer 23) (622 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Olivier Kaisen ||SIL||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Dominique Cornu ||SIL||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Madrid (Kilometer 72,2) (690 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Emanuele Bindi ||LAM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Valerio Agnoli ||LIQ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Jesus Rosendo ||ACA||1 P.
|}

 Zielankunft in Madrid (690 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Matti Breschel ||CSC||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Aljaksandr Ussau ||ALM||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Davide Viganò ||QST||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Koldo Fernández ||EUS||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Greg van Avermaet ||SIL||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Mauro Santambrogio ||LAM||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Sebastian Lang ||GST||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Sébastien Hinault ||C.A||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Lloyd Mondory ||ALM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Xavier Florencio ||BTL||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Claudio Corioni ||LIQ||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Theo Eltink ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Pedro Horrillo ||RAB||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Leonardo Duque ||COF||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Erik Zabel ||MRM||1 P.
|}

21.Etappe
Sportveranstaltung in San Sebastián de los Reyes
Sportveranstaltung in Madrid

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 21